Лапсус може бити:
 Лапсус (израз), за грешку у писању, говорењу и памћењу
 Лапсус (право), пропадање имања
 Лапсус (медицина), мана у очном капку
 Лапсус бенд